Кубок Митропы 1930 — 4-й розыгрыш Кубка Митропы. В нём принимали участие восемь команд из Австрии, Венгрии, Италии, Чехословакии.

Победу в соревновании одержал австрийский клуб «Рапид», который в финале обыграл чехословацкую «Спарту» с общим счётом 4:3.

Четвертьфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Плей-офф

Полуфиналы 

|}

Первые матчи

Ответные матчи

Финал 

|}

Первый матч

Ответный матч

Лучшие бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Кубок Митропы 1930 на сайте IFFHS
 Кубок Митропы 1930 на сайте RSSSF

1930
Футбол в Европе в 1930 году